Les deux traités de Durham ont été passés entre le roi Étienne d'Angleterre et le roi David I d'Écosse :
 Le premier traité de Durham, le  ;
 Le second traité de Durham, le .

Homonymie